Kosek oder Košek ist der Familienname der folgenden Personen:
 Jan Košek (1914–1979), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Josef Kosek (Josef Kossek, 1780–1858), tschechischer Uhrmacher, Mechaniker und Miniaturmaler